Ivar Lykke kan henvise til flere personer:

 Ivar Lykke (politiker) (1872–1949), norsk politiker; Norges statsminister fra 1926–28
 Ivar Lykke (fodboldspiller) (1889–1955), dansk fodboldspiller
 Ivar Lykke (arkitekt) (født 1941), norsk arkitekt

Se også 
 Johannes V. Jensen, dansk forfatter og nobelprismodtager, der benyttede Ivar Lykke som pseudonym